Tupungato (vulkaan), een vulkaan in Chili
Tupungato (Mendoza), een plaats in de Argentijnse provincie Mendoza
Tupungato (departement), een departement van de Argentijnse provincie Mendoza